Het WTA-tennistoernooi van San Diego (officieel Acura Classic) van 2002 vond plaats van maandag 29 juli tot en met zondag 4 augustus 2002 in de Amerikaanse plaats Carlsbad in San Diego County. Het was de 24e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het La Costa Resort & Spa.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster Venus Williams uit de Verenigde Staten won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij het zesde reekshoofd, de Joegoslavische Jelena Dokić, in twee sets. Williams wist voor de derde keer op rij het toer­nooi van San Diego op haar naam te schrij­ven. Het was haar 27e WTA-titel, de zesde van dat jaar. Zij won US$ 115.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kim Clijsters was als vijfde geplaatst – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij werd uitge­scha­keld door de latere winnares.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Cara Black en Jelena Lichovtseva waren als tweede geplaatst en bereikten de halve finale – daarin werden zij uitge­scha­keld door de latere winnaressen.

Het eerste reekshoofd, Lisa Raymond en Rennae Stubbs, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het als vierde geplaatste duo Jelena Dementjeva en Janette Husárová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Daniela Hantuchová en Ai Sugiyama in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Slowaakse Husárová had daar­naast tien eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Russin Dementjeva geen.

De Belgische Kim Clijsters speelde samen met de Joegoslavische Jelena Dokić – zij verloren hun openingspartij van de latere winnaressen.

De Nederlandse Caroline Vis en Française Alexandra Fusai hadden eveneens de eerste ronde als eindstation.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

San Diego 2002
San Diego